

Geografia 
 Niemen – rzeka
 Euroregion Niemen – euroregion
 Niemen – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie mostowskim, w sielsowiecie Dubno

Muzyka 
 Niemen – album muzyczny Czesława Niemena
 Niemen Vol. 1 i Niemen Vol. 2 – album muzyczny Czesława Niemena
 Niemen a cappella – płyta wydana przez zespół ProForma
 Niemen Aerolit – album Czesława Niemena
 Niemen Improwizacje – album Artura Dutkiewicza
 Grupa Niemen – zespół Czesława Niemena

Osoby noszące nazwisko Niemen 
 Czesław Niemen – polski piosenkarz i kompozytor
 Eleonora Niemen – polska piosenkarka, córka Czesława Niemena
 Małgorzata Niemen – polska modelka
 Natalia Niemen – polska piosenkarka, córka Czesława Niemena

Pozostałe 
 Niemen – statek pasażerski Królestwa Polskiego
 Huta Szkła „Niemen” – huta szkła na Białorusi
 SS Niemen – polski parowiec
 Czesław Niemen – moneta o nominale 10 zł wyemitowana 19 czerwca 2009.
 Niemen – stacja kolejowa w miejscowości Sielec, w rejonie lidzkim, w obwodzie grodzieńskim, na Białorusi

Zobacz też 
 Nad Niemnem
 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego Normandia-Niemen